Viento del sol puede hacer referencia a:

 viento solar, el viento estelar o gas ionizado que es expelido por el Sol;
 Viento del Sol (novela), obra de ciencia ficción de 2015 escrita por Camilo P. Iglesias; o
 El viento del Sol (colección de relatos), conjunto de cuentos de ciencia ficción publicados en 1972 por Arthur C. Clarke.